Tarija – miasto w Boliwii
 Tarija – departament Boliwii